Lijst van rijksmonumenten in Schilberg (Echt-Susteren)
 Lijst van rijksmonumenten in Schilberg (Margraten)